

Patronyme 

Angelo Furlan (1977-), est un coureur cycliste italien ;
Jean-Marc Furlan (1957-), est un footballeur français ;
Giorgio Furlan (1966-), est un coureur cycliste italien ;
Luigi Furlan (1963-), est un coureur cycliste italien ;
Massimo Furlan (1965-), est un artiste suisse ;
Mira Furlan (1955-2021), est une actrice croate ;
Paul Furlan (1962-), est un homme politique belge ;
Renzo Furlan (1970-), est un joueur de tennis italien ;
Vasja Furlan (1986-), est un handballeur slovène.

Voir aussi 
 Furlan est également le nom du frioulan dans cette langue. Furlanetti, Furlanetto, Furlani ou Furlano en sont des patronymes dérivés.